Jerzy Bogusław Ryszard Sienkiewicz (1883–1947) – ksiądz dziekan Wojska Polskiego, naczelny kapelan Sił Zbrojnych w Kraju, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Jerzy Sienkiewicz (satyryk) (1925–1992) – polski satyryk, rysownik, wieloletni współpracownik gazety Nowiny.
 Jerzy Sienkiewicz (powstaniec) –  powstaniec warszawski
 Jerzy Sienkiewicz (historyk sztuki)

Przypisy